

Geografia
 Ghiacciaio Craft, in inglese Craft Glacier – ghiacciaio sull'isola Thurston, nella Terra di Ellsworth, in Antartide

Persone
 Aaron Craft (1991) – cestista statunitense
 Christopher Craft, meglio conosciuto come Chris (1939-2021) – pilota di Formula 1 britannico
 Jamilia Craft (1991) – wrestler statunitense
 Kelly Knight Craft (1962) – ambasciatrice e diplomatica statunitense
 Leslie Dee "Les" Craft (1960) – ex cestista statunitense
 Morgan Craft (1993) – tiratrice a volo statunitense
 Robert Craft (1923-2015) – direttore d'orchestra e  scrittore statunitense
 Shanice Craft (1993) – discobola e pesista tedesca

Altro
 The Craft – album del gruppo hip hop statunitense Blackalicious

Pagine correlate
 Kraft